Bender von Bienenthal steht für:
 Bender von Bienenthal (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Bender von Bienenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wilhelm Bender von Bienenthal, deutscher Politiker, Bürgermeister (1738) und Forstamtsleiter (1736–1743) von Frankfurt am Main
 Christoph Bender von Bienenthal (1603–1666), deutscher Politiker, Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Jacob Bender von Bienenthal (1644–1695), deutscher Politiker, Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Karl Bender von Bienenthal (1792–1853), bayerischer Generalmajor